Мунус — гладіаторський бій за участі озброєних людей (див. Гладіатор)
 Мунус — назва села Серебрянка Роздольненського району Автономної Республіки Крим України до 1944 року